Brumfield ist der Familienname folgender Personen:

 Donald Brumfield (* 1938), US-amerikanischer Jockey
 Jacob Brumfield (* 1965), US-amerikanischer Baseballspieler
 Robb T. Brumfield (* 1967), US-amerikanischer Ornithologe
 Scott Brumfield (* 1970), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Thelma Brumfield Dunn (1900–1992), US-amerikanische medizinische Forscherin
 William Craft Brumfield (* 1944), US-amerikanischer Historiker